Viggen kan syfta på:
 SAAB 37 Viggen, ett svenskt stridsflygplan som tillverkades i fem versioner. I konstruktionsordning var de:
 AJ 37 (Attackversion med sekundär jaktkapacitet), ett antal modifierades till AJS 37 (attackversion med sekundär jakt- och spaningskapacitet)
 Sk 37 (Skolversion), ett antal modifierades till SK 37E
 SH 37 (Spaning Hav), ett antal modifierades till AJSH 37
 SF 37 (Spaning Foto), ett antal modifierades till AJSF 37
 JA 37 (Jaktversion med sekundär attackkapacitet)
 SAAB 9-3 Viggen, en personbil
 Albin Viggen, en segelbåtsmodell
 M/S Viggen (1965), ett mindre passagerarfartyg byggt 1965 för Waxholmsbolaget
 M/S Viggen (1998), ett passagerarfartyg byggt 1998 för Ålandstrafiken
 HMS Viggen (B04), ett hydrofonbojfartyg av Ejdern-klass
 Wiggen, en melodi av Rubert Wigg. Se Bröderna Lindqvist#Historia

Insjöar
Norra Viggen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Södra Viggen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (40,6 ha)
Norra Viggen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (3,4 ha)
Södra Viggen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (40,4 ha)
Norra Viggen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (1,46 km²)
Södra Viggen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (96,8 ha)

Se även 
 Vigg, en andfågel

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn